Русско-датский союзный договор:
 Копенгагенский союзный договор (1709)
 Русско-датский союзный договор (1773)